Meissl oder Meißl steht für:
 Hotel Meissl & Schadn, österreichisches Hotel
 Delugan Meissl Associated Architects, österreichisches Architekturbüro
 Reichert-Meissl-Zahl (auch Wollny- oder Polenske-Zahl), Kennzahl, die bei der Untersuchung von Fett bestimmt wird
 Meißl (Gemeinde Bad Gleichenberg), Rotte in der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Meissl oder Meißl ist der Familienname folgender Personen:
 Arnd Meißl (* 1968), österreichischer Politiker (FPÖ), Mitglied des Bundesrats
 August von Meissl (1867–circa 1926), auch: August Ritter von Meissl und Agost von Meissl sowie Agost Meissl, deutsch-ungarischer Künstler, Maler, Illustrator und Zeichner
 Emerich Meissl (1855–1905), österreichischer Agrikulturchemiker
 Johannes Meissl (* 1961), österreichischer Geiger, Kammermusiker und Universitätsprofessor
 Josef Meissl der Ältere (1730–1790), österreichischer Baumeister und Architekt
 Othmar Meißl (1917–2008), ehemaliger österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Meissel
 Wilhelm Meissel